Песнь о Мулань () — китайская народная баллада о воительнице Хуа Мулань, впервые записанная около 568 года. Считается одним из лучших сохранившихся северных юэфу.

Также встречается вариант перевода — Баллада о Мулань.

Описание 

Как и в большинстве других культур, в китайской культуре главное место занимает мужчина. Патриотический образ Мулань впервые в истории китайской поэзии воспевает воительницу, которая — вопреки конфуцианской философии заняв равное мужскому место, переодевшись в мужчину — во время войны Северной Вэй с Жужаньским каганатом ушла сражаться за своё отечество. Данью конфуцианству при этом остаётся то, что её поступок обусловлен самопожертвованием во имя старика-отца, вместо которого она и отправилась на войну, поскольку её брат был для этого слишком молод.

Оригинальная «Песнь о Мулань» насчитывает 62 строки и 332 символа. Она считается одним из лучших сохранившихся северных юэфу.

Сюжет 
Узнав о том, что её старому отцу пришёл призыв на военную службу, в то время как у него нет взрослого сына, который смог бы его заменить, Мулань решает пойти в армию вместо отца. Пройдя через многочисленные сражения и вернувшись вместе с победоносной армией через десять лет, Мулань получает от императора предложение о награде, но отказывается от должности при дворе и просит разрешить ей вернуться домой. Дома она переодевается в женскую одежду и предстаёт перед удивлёнными боевыми товарищами, которые говорят о том, что за всё проведённое вместе время они и не догадывались, что Мулань — женщина.

История 
Существует несколько вариантов Песни о Мулань. Вероятно, самый ранний письменный вариант был зафиксирован в не сохранившейся до наших дней песенной антологии «Гуцзинь Юэлу» (), составленной Чэнь Чжицзяном () в 568 году. Первый сохранившийся вариант этого текста относится ко временам династии Сун (XII век): он был размещён в сборнике юэфу «» Го Маоцянем. По предположениям Го, балладу мог написать в V веке неизвестный автор из Северной Вэй.

Известны также более поздние версии песни, написанные  и Сюй Вэем. На базе более поздних версий баллады написана книга  «» и снят мультфильм компании Walt Disney Pictures «Мулан».

Отражение в языке 
В китайском языке есть чэнъюй «когда самец и самка зайца бегут рядом» (), происходящий из «Песни о Мулань» и образно означающий, 
что трудно разобраться в сложных объектах и явлениях. Здесь обыгрывается тот факт, что у самца зайца ноги беспорядочно двигаются, а у самки глаза полузакрыты, однако когда они бегут рядом, их очень трудно отличить друг от друга.

Издания на русском языке 

 Песнь о Мулань // Антология китайской поэзии: Пер. с кит. / Под общ. ред. Го Можо и Н. Т. Федоренко. — Т. 1. — М.: Гослитиздат, 1957. — 423 с.
 Мулань. Народная китайская песня // Интернациональная литература. — 1940. — № 7—8.

Примечания 

Стихотворения по алфавиту
Поэзия Китая